Winterfeld eller Winterfeldt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf von Winterfeld (1824–1889) tysk humorist
 Carl von Winterfeld (1784–1852), tysk musikhistoriker
 Dethard von Winterfeld (född 1938), tysk konsthistoriker
 Hans Karl von Winterfeldt (1707–1757), preussisk general
 Paul von Winterfeld (1872–1905), tysk historiker

Tyska efternamn